Harri Toivonen - Finse rallyrijder, zoon van Pauli Toivonen
 Henri Toivonen - Finse rallyrijder, zoon van Pauli Toivonen
 Ola Toivonen - Zweedse voetballer met Finse ouders
 Pauli Toivonen - Finse rallyrijder, vader van Henri Toivonen